Pescarzo (Breno), een plaats in de Italiaanse gemeente Breno
 Pescarzo (Capo di Ponte), een plaats in de Italiaanse gemeente Capo di Ponte